Enrique Plantagenet, apodado el Joven (Londres o monasterio de Bermondsey, Surrey, 28 de febrero de 1155-Martel, Francia, 11 de junio de 1183), fue el segundo de los cinco hijos varones del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania y el primero que sobrevivió a la infancia. Fue oficialmente rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou y de Maine.

Infancia y juventud 
Poco se sabe de Enrique antes de los acontecimientos asociados a su matrimonio y coronación. Los hijos de su madre y el primer esposo de esta, el rey Luis VII de Francia, fueron María, condesa de Champaña, y Alix, condesa de Blois. Tuvo un hermano mayor, Guillermo, conde de Poitiers, y sus hermanos menores fueron Matilde, duquesa de Sajonia; Ricardo I de Inglaterra; Godofredo II, duque de Bretaña; Leonor, reina de Castilla; Juana, reina de Sicilia; y Juan I de Inglaterra. A la muerte de Guillermo en diciembre de 1156, se convirtió en el heredero del trono de Inglaterra.

En 1158, fue prometido a Margarita, la hija mayor de Luis VII de Francia y su segunda esposa, Constanza de Castilla. El 2 de noviembre de 1160 en Le Neubourg, después de obtener una dispensa papal por minoría concedida por Alejandro III, se celebró el matrimonio de los dos niños pequeños (él contaba con cinco años, ella con dos). Esta unión rápida se debió a la voluntad de Enrique II para entrar en posesión de la dote de su nuera, el Vexin normando.

En 1162, fue enviado a ser educado por Tomás Becket, entonces canciller de Inglaterra. Becket le tomó el gusto a él, y escribiría que lo había considerado su hijo adoptivo. Sin embargo, antes de finales de 1163, Becket se convirtió en arzobispo de Canterbury, cayó en desgracia con el rey, y se le retiró la tutela del joven Enrique.

En junio de 1170, Enrique, a los quince años de edad, fue consagrado (coronado) por su padre como rey joven (rex iunior), una costumbre de la dinastía francesa de los Capetos adoptada por los reyes ingleses Esteban y Enrique II para evitar disputas sucesorias. Un poema en latín escrito por un funcionario de la corte para conmemorar la coronación se refiere al carisma del príncipe joven. El poeta describe a Enrique como un joven encantador de belleza llamativa, alto pero bien formado, de hombros anchos y de cuello largo y elegante, de piel pálida y pecosa, de ojos azules claros y anchos, y con una mata de pelo de color dorado rojizo característico de su dinastía.

El joven Enrique y Margarita se casaron formalmente en la catedral de Winchester el 27 de agosto de 1172, cuando Enrique fue coronado rey de Inglaterra por segunda vez, esta vez junto a Margarita, por Rotrou, arzobispo de Ruan. 

Se conoce como "Enrique el Joven" para diferenciarse de su padre. Dado que falleció antes de su padre y no reinó, no se cuenta en la secuencia de los reyes. Sin embargo, fue un rey consagrado y su estado real nunca fue debatido.

Héroe y celebridad del torneo 
Enrique parece no haber sido muy interesado por la actividad gubernamental cotidiana, algo que lo distinguió de su padre y sus hermanos menores. Sin embargo, se supone que su padre no delegó autoridad en su hijo, reteniendo el poder en sus territorios. La opinión mayoritaria entre historiógrafos es la de W. L. Warren, quien escribió, "El joven Enrique fue el único de su familia quien fue popular durante su época. Es verdad que también fue el único que no dio muestras de ninguna sagacidad política, habilidad militar, ni inteligencia ordinaria..." y además, "Fue benévolo, amable, afable, educado y generoso. Desafortunadamente fue también superficial, vanidoso, descuidado, de altas esperanzas, incompetente, imprevisor e irresponsable."

La reputación contemporánea del joven Enrique, sin embargo, no fue tan negativa, debido a la entusiástica cultura del torneo en ese tiempo. Esto se hace claro en las menciones que le dedica L'Histoire de Guillaume le Maréchal, la biografía de William Marshal, el caballero a quien le asignaron la tutela del joven Enrique en 1170 y que fue el jefe de su equipo de torneo hasta 1182.  La biografía cuenta como se desplazaba constantemente de un torneo a otro a través del norte y del centro de Francia entre 1175 y 1182. Con sus primos Felipe, conde de Flandes, y Balduino V, conde de Henao, fue uno de los patrocinadores clave del deporte. Reportan que gastó más de 200 libras por día en el gran séquito de caballeros que llevó al torneo de Lagny-sur-Marne en noviembre de 1179.

Aunque le faltó peso político, su patronazgo le otorgó un estatus de celebridad en toda Europa occidental. El barón y trovador, Bertran de Born, que lo conocía, dijo que era 
 Había una percepción entre sus contemporáneos y la próxima generación que su muerte en 1183 señaló un declive en el torneo tanto como en esfuerzo caballeresco. Su antiguo capellán, Gervasio de Tilbury, dijo que "su muerte fue el fin de todo lo caballeresco". Sin embargo, más tarde de Born criticó mucho al rey joven y lo satirizó en varias obras.

Carrera política 

El joven Enrique entró en conflicto con su padre en 1173. Cronistas contemporáneos alegaron que la disputa fue debida a que se sentía privado de fondos y frustrado porque su padre no le había dado territorios para reinar. Sin embargo, parece que la rebelión tomó fuerza desde un descontento profundo con el reinado de Enrique II, y se unió al rey joven un partido formidable de magnates anglonormandos, normandos, angevinos, poitevinos y bretones. La Revuelta de 1173-74 casi terminó en derrumbar al rey, quien fue apenas salvado por la lealtad de un partido de nobles con tenencias en el lado inglés del canal de la Mancha, y la derrota y la captura de Guillermo el León, rey de Escocia. El joven Enrique buscó la reconciliación después de la captura de su madre y el fracaso de la rebelión. Según los términos del acuerdo aumentaron mucho sus fondos, y aparentemente dedicó la mayor parte de los siete años siguientes a la diversión del torneo.

En noviembre de 1179, representó a su padre en la coronación de Felipe Augusto como rey asociado de Francia en Reims. Actuó de mayordomo de Francia y llevó la corona en la procesión de coronación. Luego desempeñó un papel clave en el torneo festivo celebrado a Lagny-sur-Marne, al cual llevó un séquito de más de 500 caballeros a un costo altísimo.

Los asuntos del joven Enrique empeoraron en 1182, manteniendo diferencias con William Marshal, jefe de su equipo de torneo. El autor desconocido de L'Histoire de Guillaume le Maréchal sugiere que la desgracia de Marshal fue debida a un lío clandestino suyo con la reina Margarita. David Crouch, uno de los biógrafos modernos principales de Marshal, sostiene que el cargo en contra Marshal fue en verdad lèse majesté, debido a su propia avaricia y arrogancia. El cargo de adulterio fue introducido solo en L'Histoire de Guillaume le Maréchal como distracción de los cargos reales, de los cuales probablemente fue culpable. Aunque el joven Enrique mandó a su mujer a la corte francesa a principios de 1183, lo hizo probablemente para protegerla a ella durante la guerra que venía con su hermano Ricardo, y no porque estuviera en desgracia.

El único hijo de Enrique y Margarita, Guillermo, nace prematuramente en París, el 19 de junio de 1177, y muere tres días más tarde. La dificultad del parto habría dejado a Margarita incapacitada para volver a concebir.

Muerte y sepultura 
Enrique el Joven falleció el verano de 1183, durante una campaña en Lemosín contra su padre y su hermano Ricardo. Acababa de terminar el pillaje de monasterios locales para cobrar dinero para pagar a su mercenario. Contrajo disentería a principios de junio. Debilitándose rápidamente, lo llevaron a Martel, cerca de Limoges. Su servicio doméstico entendió que se estaba muriendo el 7 de junio cuando se confesó y recibió la extremaunción. Como señal de su penitencia por su guerra contra su padre se postró desnudo en el suelo ante un crucifijo. Preparó un testamento y, puesto que había hecho el voto del cruzado, le dio a su amigo William Marshal su capa, pidiéndole que la llevase (presuntamente con la cruz del cruzado cosido a ella) al Santo Sepulcro en Jerusalén. En su lecho de muerte, cuentan que pidió la reconcilión con su padre, quien rehusó visitarle, sospechando un engaño. Falleció el 11 de junio, agarrando un anillo que su padre había enviado como señal de su perdón. Tras su muerte, dicen que su padre exclamó: "Me costó caro, pero ojalá hubiera vivido para costarme más."

Tras su muerte intentaron su madre y una facción de sus amigos a promover su canonización. Thomas de Earley, archidiácono de Wells, publicó un sermón poco después con detalles de acontecimientos milagrosos acompañando el cortejo que llevó su cuerpo a Normandía. Enrique había mandado que sus entrañas y otras partes de su cuerpo fueran enterrados en el monasterio de Charroux, y que el resto de su cuerpo descansara en la catedral de Ruan. Hubo asambleas largas y conmovedoras dondequiera que se detuviera su cuerpo.  En Le Mans, el obispo paró la procesión, ordenando que el cuerpo fuera enterrado en su catedral, tal vez para distender el revuelo civil causado por la muerte del rey joven. El diácono de Ruan recuperó el cuerpo de la sala capitular de Le Mans tras un mes de litigio para que el joven Enrique pudiera ser enterrado en Normandía según el deseo expresado en su testamento. Su sepulcro está al otro lado del altar del sepulcro de su hermano menor Ricardo, con quien siempre había reñido.

Árbol genealógico

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Anjou
Duques de Normandía del siglo XII de la casa de Plantagenet
Condes de Anjou
Enrique 02
Reyes de Inglaterra del siglo XII
Fallecidos por disentería
Reyes de Inglaterra de la casa de Plantagenet
Nacidos en Londres
Familia de Enrique II de Inglaterra